Ebala  — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Murchisonellidae.

Виды 
В роде Ebala 13 видов:

 Ebala communis Bandel, 2005
 Ebala gradata (Monterosato, 1878)
 Ebala micalii (Peñas & Rolán, 2001)
 Ebala nitidissima (Montagu, 1803)
 Ebala pagodula (Yokoyama, 1927)
 Ebala pointeli (de Folin, 1868)
 Ebala scintillans A. Adams, 1861
 Ebala striatula (Jeffreys, 1856)
 Ebala torquata (Saurin, 1962)
 Ebala trigonostoma (de Folin, 1872)
 Ebala venusta (Melvill, 1904)
 Ebala vestalis A. Adams, 1861
 Ebala virginea A. Adams, 1860

Примечания 

Heterobranchia
Роды моллюсков